Август Вильгельм Брауншвейг-Вольфенбюттельский (; 8 марта 1662, Вольфенбюттель — 23 марта 1731) — герцог Брауншвейгский и Люнебургский, с 1714 года князь Брауншвейг-Вольфенбюттеля.

Биография 
Август Вильгельм — третий сын герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского и Елизаветы Юлианы Шлезвиг-Гольштейн-Норбургской (1634—1704). В 1677—1678 годах Август Вильгельм обучался в Женевском университете. Совершил гран-тур и побывал в Швейцарии, Франции и Нидерландах, а вернувшись на родину, не принимал никакого участия в управлении герцогством. В 1681 году дядя Августа Вильгельма, правящий герцог Рудольф Август Брауншвейг-Вольфенбюттельский усыновил племянника, тем самым назначив его официально наследным принцем, поскольку его старшие братья уже умерли. Герцог Иоганн Адольф Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Плёнский, зять герцога Рудольфа Августа, также предъявлял претензии наследовать герцогство. Отцу Августа Вильгельма Антону Ульриху не нравились близкие отношения между сыном и братом, во избежание постоянных конфликтов с отцом Август Вильгельм отправился путешествовать и побывал в Италии, Франции и Шлезвиг-Гольштейне, но благодаря доверенным лицам оставался в курсе происходящего в герцогстве. Август Вильгельм наследовал отцу в герцогстве после его смерти в 1714 году и вёл роскошную жизнь. Его резиденцией оставался дворец в Вольфенбюттеле, тем не менее при правлении Августа Вильгельма был реконструирована Брауншвейгская резиденция.

Семья 
Герцог Август Вильгельм был трижды женат, тем не менее больше увлекался мужчинами и хвастался, что овладел искусством однополой любви в Венеции. Он безответно влюбился в рауграфа Карла Людвига Пфальцского, единокровного брата Елизаветы Шарлотты Пфальцской. В своих письмах она описывала Августа Вильгельма как уродливого и ужасающе необузданного человека, чей порок никогда не исправить. В 1681 году герцог Август Вильгельм женился на Кристине Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1654—1695), дочери дяди Рудольфа Августа. Невеста была на восемь лет старше жениха. После её смерти в 1695 году Август Вильгельм не теряя времени женился на Софии Амалии Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской (1670—1710), дочери герцога Кристиана Альбрехта. В сентябре 1710 года герцог женился в третий раз на кузине по материнской линии Елизавете Софии Марии Шлезвиг-Гольштейн-Норбургской. Но и в третьем браке наследник не появился. Герцогу Августу Вильгельму наследовал младший брат Людвиг Рудольф Брауншвейг-Вольфенбюттельский.

Предки

Примечания

Литература 
 Horst-Rüdiger Jarck (Hrsg.): Braunschweigisches Biographisches Lexikon. 8. bis 18. Jahrhundert, S. 57, Braunschweig 2006
 Gerhard Gerkens: Das politische Testament Herzog Anton Ulrichs zu Braunschweig Lüneburg, S.37 f. In: Braunschweigisches Jahrbuch 49/1968
 Friedrich Wagnitz: Herzog August Wilhelm von Wolfenbüttel (1662—1731). Fürstenleben zwischen Familie und Finanzen. Wolfenbüttel 1994
 Georg Schnath: Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der englischen Sukzession 1674—1714. Bd.III Hildesheim 1978
 Udo von Alvensleben-Wittenmoor: Die Braunschweiger Schlösser der Barockzeit und ihr Baumeister Hermann Korb. Berlin 1937, S.76
 Wolfgang Kelsch: Hermann Korb. Barockbaumeister am Wolfenbüttler Fürstenhof. Braunschweig 1985, S.35
 Alfred Kuhlenkamp: Die Ritterakademie Rudolf-Antoniana in Wolfenbüttel 1687—1715. Braunschweig 1977
 Klaus Jürgens: Lutherische Erneuerung unter Herzog August Wilhelm und Abt Gottlieb Treuer. Wolfenbüttel 1996.
 Karl-Rudolf Döhnel: Das Anatomisch-Chirurgische Institut in Braunschweig. Braunschweig 1957
 
 Gotthardt Frühsorge: Vom Aufstieg und Fall des Grafen Konrad Detlev von Dehn. Ein neuer Versuch über den Favoriten am Wolfenbüttler Hof im 18.Jhdt. in: Braunschweigisches Jahrbuch 2007, S.89-113
 Christof Römer: Das Zeitalter des Hochabsolutismus (1635—1735) in: Die Braunschweigische Landesgeschichte. Jahrtausendrückblick einer Region. Herausgeber Horst-Rüdiger Jarck, Gerhard Schildt. Braunschweig 2000
 Wilhelm Havemann: Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg. Braunschweig 1857. 3 Bände

Герцоги Брауншвейг-Вольфенбюттеля
Младший Брауншвейгский дом